Cornell-universiteit, een universiteit in het Amerikaanse Ithaca (New York).
Cornell (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Cornell (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin